Tommy Smith (autocoureur)
 Tommy Smith (saxofonist), Schots saxofonist
 Tommy Smith (voetballer, 1945) (1945–2019), Engels voetballer, speelde lang voor Liverpool
 Tommy Smith (voetballer, 1980), Engels voetballer
 Tommy Smith (voetballer, 1990), Nieuw-Zeelands voetballer, speelde lang voor Ipswich Town
 Tommy Smith (voetballer, 1992), Engels voetballer

Zie ook Tommie Smith, atleet uit de VS